Видор — многозначный термин.

 Видор (, ) — венгерская и французская фамилия. Известные носители:
 Видор, Кинг (1894—1982) — кинорежиссёр.
 Видор, Чарльз (1900—1959) — кинорежиссёр.
 Видор, Флоренс (1895—1977) — актриса немого кино, жена Кинга Видора.
 Видор, Шарль Мари (1884—1937) — органист и композитор.
 Видор — коммуна в Италии.